Байка — повчальна або гумористична розповідь, іноді заснована на реальних подіях.
 Байка — м'яка ворсиста бавовняна або вовняна, напіввовняна тканина.

Байка — річка
 Байка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Байка — село, Сердобський район, Пензенська область

Байка — село, громада округу Левіце, Нітранський край

Див. також 
 Байки (значення)
 Баєчка